Visconti – ród arystokracji włoskiej wzmiankowany już w XI wieku. Wywodzi się od Ottona, rycerza zasłużonego w czasie I wyprawy krzyżowej, który został w 1078 r. wicehrabią (visconte) Mediolanu. Tytuł ten dał początek nazwisku.
Z rodu tego pochodził Teobaldo Visconti, od 1271 papież Grzegorz X. Azzo i Lucchino (XIV. w.) narzucili panowanie niemal całej Lombardii i sięgnęli aż do Piemontu. Podzielone posiadłości rodowe zjednoczył Gian Galleazzo hrabia Virtu (1351–1402), gdy kupił u króla Wacława tytuł księcia Mediolanu, opanował Pizę, Sienę, Perugię, Padwę, Bolonię. Nosił się z myślą pozyskania dla siebie korony zjednoczonych Włoch. Jego panowanie zapewniło miastom włoskim potęgę i dobrobyt. W Piacenzy odnowił uniwersytet w 1447 roku. Po wygaśnięciu głównej linii, panowanie przeszło na dom Sforzów.

W latach 1287–1447 panowali w Mediolanie jako:

Seniorowie Mediolanu 
 Ottone Visconti, arcybiskup 1277-1294
 Matteo I Visconti 1294-1302; 1311-1322
 Galeazzo I Visconti 1322-1327
 Azzone Visconti 1329-1339
 Luchino I Visconti 1339-1349
 Bernabò Visconti 1349-1385
 Galeazzo II Visconti 1349-1378
 Matteo II Visconti 1349-1355
 Gian Galeazzo Visconti 1378-1402
 Giovanni Maria Visconti 1402-1412
 Filippo Maria Visconti 1412-1447

Książęta Mediolanu 
 Giovanni Galeazzo
 Giovanni Maria
 Filippo Maria

Książęta Modrone 
 Luchino Visconti, książę Modrone (1906–1976), reżyser.

Genealogia

Zobacz też 

 Sforza

!